Le mot sargue peut désigner :
 Rhabdosargus, un genre de poissons marins de la famille des Sparidae ;
 le sar commun, un poisson de mer ou d'eau saumâtre de la famille des Sparidae ;
 Damien Gras, alias Damien Sargue (1981-), un chanteur français.